Каньете ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Занимает площадь 87,80 км². Население — 960 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 70 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Куэнки